Името  Димитър Петков  носят следните личности:
 Димитър Николов Петков (1858 - 1907) - български политик;
 Димитър Христов Петков (1919 - 1997) - български композитор;
 Димитър Петков (1958) – български режисьор